Берг-сюр-Са́мбр () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гюиз. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02067.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 220 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 142 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 98 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 98 активных жителей работали 92 человека (52 мужчины и 40 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 44 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Берг-сюр-Самбр

Коммуны департамента Эна